Galgehøj, Galgebakke auch Galgebjerg war die frühere Bezeichnung einer Stätte in Dänemark, wo sich ein Galgen für die Hinrichtung von Menschen befand. Die Stätten lagen in der Umgebung von Orten mit eigener Gerichtsbarkeit und befanden sich oft an markanten Plätzen.  Heute ist die Bezeichnung ein Ortsteilname in verschiedenen Städten und Ortschaften in Dänemark.

Geschichte 
Laut dem früheren Strafgesetzbuch war es möglich, für Mord und spezielle Verbrechen gegen den Staat zum Tode verurteilt zu werden. Die entsprechenden Paragraphen kamen zum letzten Mal bei der Hinrichtung von Jens Nielsen im Jahre 1892 zur Anwendung. Er hatte einen Vollzugsbeamten ermordet. Die Verhängung der Todesstrafe nach zivilem Strafrecht wurde am 15. April 1933 in Dänemark abgeschafft.

Liste von Ortsnamen mit der betreffenden Bezeichnung

Ortsteile Galgebakke 
 Aarhus
 Hammer Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt
 Hassing Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
 Helnæs Sogn, Båg Herred, Odense Amt
 Hillerslev Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt
 Krogstrup Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt
 Svendborg
 Ugledige, Vordingborg Amt
 Slots Bjergby Sogn, Slagelse Herred, Sorø Amt

Ortsteile Galgehøj 
 Dronninglund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
 Fly Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt
 Gelsted Sogn, Vends Herred, Odense Amt
 Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt
 Særslev Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt
 Tybjerg Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt
 Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt
 Vorde Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

Ortsteile Galgehøje 
 Aasted Sogn, Harre Herred, Viborg Amt
 Brønshøj Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt
 Hillerslev Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
 Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt
 Kastbjerg Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt

Ortsteile Galgebjerg 
 Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt
 Sønder Vium Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt

Siehe auch 
 Hashøj und Galgehøj
 Galgenberg
 Galgebakken
 Runddysse vom Galgebjerg

Literatur 
 Paul G. Ørberg: "Om tinget at holde færdigt" kronik i Skalk,  1973, nr. 5, s. 18–27

Weblinks 
 Harald Nielsen: "Rye Galgebakke" (Historie/Jyske Samlinger, 5. række, Bind 9; 1947)

Recht (Dänemark)
Siedlungsname
Hinrichtungsstätte